Il campionato di Serie B di pallacanestro maschile 1953-1954 secondo livello del 32º campionato italiano, è il 13° organizzato dalla FIP sotto questa definizione e il 7° dall'ultima riforma dei campionati.

Le squadre sono divise in quattro gironi. Le quattro vincitrici accedono ad un girone finale, con partite di andata e ritorno. Le prime due classificate vengono promosse in Serie A: Stella Azzurra Roma e Pallacanestro Cantù conquistano la massima serie.

Stagione regolare

Girone A

Classifica

Risultati

Girone B

Classifica

Risultati

Girone C

Classifica

Risultati

Girone D

Classifica

Risultati

Girone finale

Classifica

Risultati

Spareggi Promozione e per il Titolo di B

Verdetti
  La Milenka Cantù è Campione d'Italia di Serie B
Formazione: Butti, Lampugnani, Bibi, Cappelletti, Perduca, Picco, Valsecchi, Quarti, Sala, Ronchetti

Note

Fonti
Per il girone A La Provincia (di Cremona) edizione 1953-54
Per il girone D la Gazzetta del Sud edizione 1953-54
Corriere dello Sport edizione 1953-54

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1953
Pallacanestro nel 1954
1953-1954